Burggarten heißen:
 Burggarten (Wien), Parkanlage in Wien
 Burggarten (Graz), Parkanlage in Graz
 eine Parkanlage in Rabenau (Hessen), siehe Londorf #Burggarten
 ein Garten nordwestlich der Nürnberger Burg, siehe Burgbasteien #Burggarten 
 Schweriner Burggarten, Teil des Schlossensembles
 Burggarten, bis 1908 Grodzisken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Grodziska (Dźwierzuty), Weiler im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Burg, zu Burggärten im Allgemeinen